Присоединение Бессарабии к России (1812)
 Присоединение Бессарабии к Румынии (1918) 
 Присоединение Бессарабии к СССР (1940)